Râul Sebeș, Sibiu este un curs de apă, afluent de dreapta al râului Olt din Județul Sibiu.

Se formează la confluența brațelor Valea lui Ionel și Valea lui Fătu

Referințe 

 Administrația Națională Apelor Române - Cadastrul Apelor - București
 Institutul de Meteorologie și Hidrologie - Rîurile României - București 1971
 Trasee turistice - județul Sibiu Hărți turistice

Hărți 

 Harta județului Sibiu - Județul Sibiu

Galerie de imagini 

Bazinul Olt
Gospodărirea apelor
Râuri din județul Sibiu
Râuri din România